Сильерос-де-ла-Бастида ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 16,97 км². Население — 38 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки